

Див. також 
 Найдовші річки України

Посилання 
 Перелік найбільших за площею озер, розташованих на території України 

Озера України
Списки:Географія України
У